Тобо́льский педагоги́ческий институ́т им. Д.И. Менделе́ева (до 30 августа 2014 года — Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева, ТГСПА им. Д.И. Менделеева) — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет». Был основан в 1916 году как Тобольский учительский институт.

C 1969 года носит имя Дмитрия Ивановича Менделеева.

В настоящее время осуществляет образовательную деятельность по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.

История становления и развития

Учительский институт 
В 1913 году вышло постановление правительства о создании Тобольского учительского института, третьего в Сибири после Иркутского и Томского. В институт принимали лиц мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих среднее образование и исповедующих православную веру, однако, предпочтение отдавалось тем, кто имел опыт работы в школе. Под строительство учебного корпуса городской думой был предложен земельный участок в Завальном предместье города, расположенный напротив казённых винных складов (ныне Биофабрика). Организационный период затянулся на три года, и только в июле 1916 года начался приём слушателей на первый курс. 6 ноября 1916 года состоялось официальное открытие нового учебного заведения, в котором началось обучение 45 слушателей естественно-географического, физико-математического и словесно-исторического отделений. Летом 1919 года состоялся первый выпуск: звание учителя по специальностям физика и математика получили восемь человек. 25 июля 1919 года из-за угрозы занятия губернского центра наступающими частями Красной Армии, распоряжением управляющего Тобольской губернии Василия Николаевича Пигнатти, материальные ценности и сотрудники Тобольского учительского института были эвакуированы в Томск, где действовал местный учительский институт.

27 июня 1939 года, благодаря постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР, Тобольский учительский институт возобновил свою деятельность по подготовке квалифицированных педагогов для школ Тобольского административного, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных округов. 27 августа 1939 года состоялось зачисление слушателей на первый курс по специальностям: русский язык и литература, физика и математика, история и география. К занятиям в новый учебный корпус, сооружённый в конце 19 века для мужской классической гимназии, приступили 133 студента, в числе которых преобладали выходцы из малообеспеченных семей колхозников, рабочих и служащих. В июне 1941 года состоялся первый выпуск учителей средней школы в количестве 51 человека. Причиной большого отсева выпускников стала Великая Отечественная война.

В августе 1941 года в Тобольск был переведён Омский педагогический институт имени А.М. Горького, а осенью этого же года был эвакуирован Институт народов Севера из блокадного Ленинграда. Педагогический коллектив учительского института был пополнен известными учёными и педагогами из Москвы, Ленинграда и Омска, и уже в марте 1942 года в институте трудились 13 профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук. Виктор Владимирович Виноградов, советский лингвист-русист и литературовед, доктор филологических наук, возглавил кафедру русского языка и литературы; его научные труды служили ценными пособиями для преподавателей и студентов. В 1942 году, в силу крайней необходимости, были сокращены сроки обучения и произведены досрочные выпуски студентов старших курсов: 203 студента третьего и четвёртого курсов педагогического вуза и 136 студентов второго курса учительского института, всего школы области получили 339 молодых специалистов.

Педагогический институт 
В послевоенное время Отечественная школа начинала осуществлять долгосрочную программу всеобщего среднего образования детей и молодёжи, требуя специалистов высшей квалификации. Учительские институты, выполнившие свою образовательную функцию, были реорганизованы в средние, либо высшие профессионально-педагогические учебные заведения. 1 сентября 1954 года Тобольский учительский институт был преобразован в высшее педагогическое учебное заведение 3-й категории — Тобольский педагогический институт.

24 ноября 1969 года, учитывая многолетний и разносторонний вклад Тобольского государственного педагогического института в развитие культуры и народного образования города Тобольска и Западной Сибири, и в связи со 100-летием открытия Периодической системы Менделеева, Совет Министров РСФСР присвоил Тобольскому государственному педагогическому институту имя Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1989 году в институте открывается аспирантура. Первая специальность в ней — «Теория и методика преподавания химии», научный руководитель — доктор химических наук, профессор А. А. Макареня.

Социально-педагогическая академия 
По результатам Мониторинга эффективности вузов 2012 года социально-педагогическая академия, как и другой крупный педагогический вуз Тюменской области — Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова, были отнесены к группе неэффективных федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года № 1013 академия перестала быть самостоятельным вузом и является структурным подразделением (филиалом) Тюменского государственного университета.

Филиал Тюменского государственного университета 
13 июня 2017 года на онлайн-платформе Change.org была размещена петиция «Сохраните Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева!», адресатами которой стали президент Российской Федерации Владимир Путин, министр образования Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Согласно тексту петиции Игорь Томилов, от имени выпускников, преподавателей и студентов вуза, отметил, что реорганизация в форме присоединения к ТюмГУ нанесла невосполнимый урон образованию, культуре и экономике региона. За три года оптимизаций три факультета — филологический, исторический и факультет иностранных языков были объединены в две кафедры, прекращён набор обучающихся в магистратуру и аспирантуру. Также автором был затронут вопрос об уничтожении материальной базы и массовых увольнениях квалифицированных педагогических кадров. Жители города и общественные деятели выразили свою обеспокоенность о возможной ликвидации института или превращении его в педучилище. Через несколько часов после размещения петиции представители общественности вместе с Томиловым были приглашены на встречу с директором института Натальей Фроловой. В ходе встречи руководитель вуза выразила заинтересованность в процветании института и конструктивном взаимодействии в решении вопросов, затронутых в петиции. Вызвавшая широкий резонанс в средствах массовой информации региона петиция за три дня сумела набрать 1 200 голосов. Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета, приехал в Тобольск для обсуждения проблемных вопросов ключевыми сотрудниками вуза, а именно с деканами, заведующими кафедр, руководителями структурных подразделений, профессорами и доцентами. По итогам рабочего визита администрация университета пришла к выводу о том, что петиция не отражает мнения внутри коллектива, а сотрудники института в целом поддерживают политику руководства, за исключением некоторых аспектов, и понимают, что преобразования неизбежны. Позже на сайте Тобольского пединститута было опубликовано развёрнутое интервью директора Натальи Фроловой об инновациях и перспективах развития вуза.

Инфраструктура

Факультеты 
Сегодня в институте функционируют следующие факультеты:
 Социально-педагогический факультет (СПФ)
 Естественнонаучный факультет (ЕФ)
 Гуманитарный факультет (ГФ)
 Факультет среднего профессионального образования (ФСПО)

Названия 
Тобольский педагогический институт изменял свои официальные названия на:
 с 01.09.1934 — Тобольский учительский институт
 с 01.09.1954 — Тобольский государственный педагогический институт
 с 24.01.1969 — Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева
 с 11.06.2002 — ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева»
 с 28.12.2009 — ГОУ ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева»
 с 22.06.2011 — ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева»
 с 15.09.2014 — ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольск
 с 24.08.2015 — Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»
 с 25.08.2016 — Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Руководители 
Список руководителей Тобольского педагогического института с момента его основания. С 1916 по 2018 годы пост ректора (директора) занимали 16 человек.

Директоры ТУИ 
 1916—1918: Валериан Константинович Соболев
 1918—1919: Аркадий Афиногенович Зырянов
 1939—1941: Иван Васильевич Зайцев
 1945—1951: Иван Александрович Александровский
 1951—1952: Борис Вячеславович Коновалов
 1952—1964: Павел Кузьмич Животиков

Ректоры ТГПИ и ТГСПА 
 1964—1970: Виктор Михайлович Дерябин
 1970—1973: Фёдор Михайлович Дягилев
 1973—1977: Вячеслав Алексеевич Дашевский
 1977—1990: Юрий Михайлович Конев
 1990—1993: Анатолий Карпович Карпов
 1993—2001: Сергей Степанович Яковенко
 2001—2014: Сергей Викторович Слинкин

Директоры ТПИ 
 2014—2016: Елена Анатольевна Короткова
 2016—2018: Наталья Владимировна Фролова
 2018—: Сергей Павлович Шилов

Общественные организации 
11 сентября 2017 года на базе института была создана Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева», учредителями которой стали выпускники разных лет: руководители учебных заведений, предприятий, администрации города Тобольска и Тобольской городской думы. Президентом Ассоциации была избрана Ольга Алеева, председатель комитета по физической культуре и спорту. Основная миссия ассоциации заключается в объединении выпускников на основе профессионального общения и совместных интересов, поддержке традиций института, повышения его престижа в образовательной и научной среде Тюменской области и за её пределами.

Известные выпускники 
См. категорию Выпускники Тобольского педагогического института

За период свой деятельности Тобольский педагогический институт подготовил более 20 000 специалистов, которые в настоящее время составляют кадровую основу образовательных организаций Тюменской области: школы, учреждения начального и среднего профессионального образования, высшие учебные заведения.

 Барышников Николай Павлович — первый председатель Тюменской областной думы (1994—1998).
 Вартанян Арам Саркисович — проректор по воспитательной работе Югорского государственного университета.
 Девятков Николай Михайлович — директор Тобольского профессионального лицея (1994—2004).
 Замятина Ирина Павловна — директор департамента образования Администрации города Сургута (с августа 2019 по н.в.).
 Зольников Николай Петрович — председатель Тобольской городской Думы (2010—2015).
 Зубова Яна Степановна — первый заместитель Главы города Тобольска по социальным вопросам.
 Конев Юрий Михайлович — депутат Государственной Думы РФ третьего и четвёртого созывов.
 Останина Людмила Васильевна — директор Тобольского индустриального института.
 Попов Александр Владимирович — чемпион по биатлону на Зимних Олимпийских играх 1988 года.
 Редикульцев Виктор Фёдорович — глава Кондинского района (ХМАО).
 Силин Владислав Александрович —  заведующий городским отделом народного образования города Сургута (апрель—июнь 1968).
 Софронов Вячеслав Юрьевич — российский писатель, историк.
 Тереня Ольга Валерьевна — директор Тобольского колледжа искусств и культуры имени А. А. Алябьева.
 Тунгусов Юрий Фёдорович — директор Тобольского педагогического колледжа.
 Устюгов Сергей Александрович — чемпион и призёр Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2017 года.
 Филимонов Вадим Владимирович — мастер спорта международного класса по биатлону, чемпион и призёр Зимней Универсиады 2015 года.

Примечания 

Педагогические высшие учебные заведения России
Институты по алфавиту
ТГСПА